Le nom noix de terre ou terre-noix est donné à différentes espèces de plantes :

 Bunium bulbocastanum L. (Apiaceae),
 Conopodium majus Koch (Apiaceae) (syn. Conopodium denudatum Koch.)
 Arachide (Arachis hypogaea L.) (Fabaceae),